Первая лига 1948 () — 11-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Группа А

Группа В

Матч за чемпионство

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1948
Албания
1948 год в Албании